8. Arrondissement steht für folgende Stadtbezirke:
 8. Arrondissement (Lyon)
 8. Arrondissement (Marseille)
 8. Arrondissement (Paris)